Die Football League First Division 1952/53 war die 54. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 23. August 1952 und endete am 25. Mai 1953.

Der FC Arsenal gewann vor dem punktgleichen Preston North End seine mittlerweile siebte englische Meisterschaft. Beide Aufsteiger Sheffield Wednesday und Cardiff City konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Stoke City und Derby County den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Sheffield United und Huddersfield Town ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||21
||20
||23
||20
||24
||20
||23
||31
||25
||30
||23
||22
||24
||26
||28
||27
||28
||25
||28
||26
||27
||29

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des FC Arsenal 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1952/53 für den FC Arsenal in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Fred Ollier: Arsenal A Complete Record. 4th edition. Breedon, Derby 1995, ISBN 1-85983-011-0.

Weblinks 
 England 1952-53 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1952/53
Fußballsaison 1952/53